Il doppio del torneo di tennis Tampere Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Johan Brunström e Mohammad Ghareeb che hanno battuto in finale Jukka Kohtamaki e Mika Purho 6-2, 7-65.

Teste di serie 

Assente
 Jérémy Chardy /  Jean-René Lisnard (quarti di finale)

 Ralph Grambow /  Miša Zverev (semifinali)
 Alexander Satschko /  Martin Slanar (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tampere Open 2007